

Cinema 
 Profezia (Prophecy) – film del 1979 diretto da John Frankenheimer

Letteratura 
 Profezia (Prophecy) – romanzo di David Seltzer del 1979
 Prophecy (Yokokuhan) – manga di Tetsuya Tsutsui del 2011

Musica 
 Prophecy – album dei Soulfly del 2004
 Prophecy – album di Albert Ayler del 1964
 Prophecy – singolo di Mami Kawada del 2009
 Prophecy – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 La profezia (Profecy) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1
 La profezia (Profecy) – episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager